Chroma Key pode se referir a:

 Chroma key, uma técnica de efeito visual, amplamente utilizada pelos meios de comunicação
 Chroma Key (banda), banda de rock progressivo estadunidense, projeto do tecladista Kevin Moore (ex-Dream Theater)

Desambiguação